Marina Gatell Poch – attrice spagnola
 Pompeu Fabra i Poch – linguista e grammatico spagnolo e catalano
 Rudolf Pöch – medico, antropologo ed etnologo austriaco 
 Terri Poch – ex wrestler ed ex culturista statunitense
 Trifón Poch – allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo spagnolo